Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 16 lutego w Rasen-Antholz. Była to piąta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 60 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Francuz Émilien Jacquelin, srebro zdobył Norweg Johannes Thingnes Bø, a trzecie miejsce zajął Aleksandr Łoginow z Rosji.

Najwyżej sklasyfikowanym (i jedynym) z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 33. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020